

Patronymes 

 Dudu Biton (1988- ) : footballeur israélien 
 Nir Biton (1991- ) : footballeur israélien
 Biton Coulibaly (1689-1755) : roi du Royaume bambara de Ségou (1712-1755)
 Sandryk Biton (1974- ) : arbitre français de football
 Biton : mathématicien grec du

Toponymes 

 Biton : une ville du Burkina Faso

Mythologie 
 Cléobis et Biton :  frère d'Argos dans la Mythologie grecque.

Botanique 
 Biton : genre de solifuges de la famille des Daesiidae.

Voir aussi 
 Bitton